Verónica-brava é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Veronica anagallis-aquatica
 Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica